Мастерс 2006 (, также известен как SAGA Insurance Masters 2006 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 15 по 22 января 2006 года в конференц-центре «Уэмбли», Лондон. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Ронни О'Салливана, со счётом 10:9.

Результаты

Уайлд-кард раунд 

В предварительных матчах играют снукеристы, получившие уайлд-кард и два последних по рейтингу снукериста из Топ-16.

Плей-офф

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Мастерс (снукер)
2006 год в снукере